Татьяна Алексеевна Перттунен (1881—1963) — карельская сказительница, исполнитель эпических песен.

Биография 
Потомок сказителя Архиппы Перттунена (по его брату Игнату). Родилась в семье крестьян-батраков. До революции батрачила у крестьян. Вышла замуж за Степана Перттунена (потомка Архиппы). Работала в колхозе «Красный Ударник». С 1936 г. жила в Ухте, в годы Великой Отечественной войны — в эвакуации в г. Онега (один из сыновей погиб в войну).

Участвовала в Ухтинской конференции сказителей в 1941 году, юбилее эпоса «Калевала» (1949 г.).

Наследие 
Руны усвоила от слепого рунопевца Михаила Архиповича Перттунена (брата деда). Начиная с 1930-х гг. от Татьяны Перттунен записано 35 эпических традиционных рун. Будучи неграмотной, она слагала и новины на современные темы.

От неё записаны варианты рун «Погоня за лосем», «Рождение огня», «Ранение колена», «Поимка девы-лосося» и др.

Память 
Сохранился дом сказительницы, памятник культурного наследия Карелии, на доме установлена мемориальная доска с текстом

Примечания

Литература 
 Конкка, У. С. Дом, в котором жила сказительница Т. А. Перттунен / У. С. Конкка // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : памятники культуры : Карельская АССР. — М., 1977. — С. 123—124
 Timonen, E. Ei mahti maahan jouda : lahikuvia runonlaulajista / Elina Timonen. — Petroskoi: Karjala-kustantamo, 1979. — 245 s. — Sisal.: Tatjana Perttunen. — S. 48-68. — Текст фин.
 Татьяна Перттунен // «Калевала» — памятник мировой культуры : библиогр. указ. — Петрозаводск, 1993. — С. 62-63.
 Sokolova, O. «Tuuli toi šata šanua, tuhat ilma tuuvvitteli…» : …vienankarjalaini runonlaulaja Tat’t’ana Perttunen täyttäis 125 vuotta / Ol’ga Sokolova // Oma Mua. — Петрозаводск, 2015. — 5. elokuudu / elokuuta (№ 30). — S. 9 .
 Иванова, Л. И. Особенности фиксации и интерпретации биографических материалов о сказителях Карелии / Л. И. Иванова // Культура повседневности карельской семьи (конец XIX — первая треть XX в.) : исследования, материалы, документы. — Петрозаводск, 2014. — С. 377—430. — ISBN 978-5-9274-0635-7
 Рода нашего напевы : избранные песни рунопевческого рода Перттуненов / Карельский филиал АН СССР, Институт языка, литературы и истории; сост. Э. С. Киуру и Н. А. Лавонен; науч. ред. Э. Г. Карху; ред. карел. текстов П. М. Зайков; ред. пер. А. И. Мишин. — Петрозаводск : Карелия, 1985. — 272 с. ; 22 см. — (Памятники фольклора Карелии). — Текст парал. рус., карел. — Коммент.: с. 231—257.
 Тимонен, Э. Наследница королей рун / Элина Тимонен // Север. — Петрозаводск, 1980. — № 9. — С. 104—105. — ISSN 0131-6222
 Потомки Архипа Перттунена // На рубеже. — 1948. — N 11. — С.32-34

Ссылки 
 Перттунен 
 Перттунен Татьяна 
 Бюст. Татьяна Перттунен
 Могила Т. А. Перттунен, сказительницы 
 Кронов А. На тропах Лённрота 

Рунопевцы
Умершие в Калевале
Родившиеся в Кемском уезде
Похороненные в Калевальском районе
Родившиеся в Калевальском районе